GDK può riferirsi a:

Arte
 Grande mostra d'arte tedesca – mostra d'arte tedesca

Aziende
 Gewerkschaft Deutscher Kaiser – già Steinkohlebergwerk di Duisburg

Codici 
 gdk – codice ISO 639-3 della lingua gadag

Informatica
 GIMP Drawing Kit – software GIMP

Militaria
 Gemeinschaft Deutscher Kommandosoldaten – associazione di ex appartenenti al Kommando Spezialkräfte (KSK)

Politica
 Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren – organo politico svizzero